Папон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Папон, Жан-Пьер (1734—1803) — французский литератор и историк.
 Папон, Морис (1910—2007) — французский государственный деятель, министр, полицейский чиновник.